Гай Фла́вий Фи́мбрия () — имя нескольких римских политиков:
 Гай Флавий Фимбрия — консул 104 года до н. э.;
 Гай Флавий Фимбрия — легат 87, 86—84 годов до н. э., сын предыдущего.